Christmas Pudding est le dessert traditionnel servi le jour de Noël au Royaume-Uni, parfois nommé plum pudding
 Christmas Pudding () est une nouvelle policière d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publiée en 1960
 Christmas Pudding est un recueil de nouvelles d'Agatha Christie, publié en France en 1962, sous le titre Le Retour d'Hercule Poirot
 Christmas Pudding () est un téléfilm britannique de la série télévisée Hercule Poirot, diffusé en 1991, adapté de la nouvelle éponyme